Der Spring Cup 1986 war ein Dartsturnier, das bis zum 6. April 1986 im Sportcentrum Papendal im niederländischen Arnhem ausgetragen wurde.

Wettbewerbe

Herreneinzel

Herrenteam

Dameneinzel

Damenteam

Einzelnachweise 

1986
Dartveranstaltung 1986
Dartwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Arnhem